Testimoni di Geova per Paese al 2016.

Africa

Nord America

Caraibi

Sud America

Asia

Europa

Oceania

Paesi dove l'opera di predicazione è al bando

Totale

Massimo dei proclamatori nel servizio del Regno (1920-2019)

Note

Collegamenti esterni

Testimoni di Geova